Adrià – forma catalana del nome proprio di persona Adriano
 Ferran Adrià – cuoco spagnolo
 Mateu Adrià – scrittore e traduttore catalano

Pagine correlate 
 Adria